Показа́тель — в большинстве случаев, обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его результата, понятия или их свойств, обычно, выраженная в числовой форме:
 В математике:
 Показатель степени
 Показатель числа по модулю
 В химии:
 Водородный показатель, pH — мера активности (в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, и количественно выражающая его кислотность.
 Показатель константы кислотности,  — мера силы кислоты.
 Показатель константы основности,  — мера силы основания.
 Показатель константы равновесия,  — отрицательный десятичный логарифм константы равновесия .
 В экономике:
 Финансовые показатели
 Экономические показатели
 Макроэкономические показатели
 В социологии:
 Социальный показатель
 Топоним:
 Показатель — хутор в Веселовском районе Ростовской области.

См. также 

 Индекс
 Индикатор
 Коэффициент
 Рейтинг